Sei navi e un sottomarino della Royal Navy sono state battezzate Dreadnought (letteralmente dread "teme" nought "nulla"). La più nota è la nave da battaglia del 1906 che, in quanto rivoluzionaria, fece diventare Dreadnought sinonimo di nave da battaglia moderna.

 Una Dreadnought da 40 cannoni è menzionata in servizio nel 1553, ma la sua esistenza è dubbia.
 La prima HMS Dreadnought (1573), fu un galeone da 41 cannoni varata nel 1573, ricostruita nel 1592 e nel 1614, quindi smantellata nel 1648.
 La seconda HMS Dreadnought (1691), fu una 60 cannoni di quarta classe varata nel 1691, ricostruita nel 1706 e smantellata nel 1748.
 La terza HMS Dreadnought (1742), fu una 60 cannoni di quarta classe varata nel 1742 e venduta nel 1784.
 La quarta HMS Dreadnought (1801), fu una 98 cannoni di seconda classe, varata nel 1801, convertita in nave ospedale nel 1828 e smantellata nel 1857.
 La quinta HMS Dreadnought (1875), fu una nave da battaglia classe Devastation varata nel 1875, messa in disarmo nel 1903 e venduta nel 1908.
 La sesta HMS Dreadnought (1906), fu la prima corazzata monocalibro, varata nel 1906 e smantellata nel 1921.
 La settima HMS Dreadnought (S101), fu il primo sottomarino a propulsione nucleare del Regno Unito, varato nel 1960 e andato in disarmo nel 1980.
Dreadnought 2050, nave del futuro progettata dalla marina militare inglese
Dreadnought